Dit is de wereldranglijst voor mannen van oktober 2018 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 25 oktober 2018. 

Mannen 10